Chaloupka může být:

 malá chalupa, popřípadě chata nebo chýše

příjmení osob
 Čeněk Chaloupka (1919–1946) – český stíhací letec, za druhé světové války seržant RAF
 Čestmír Chaloupka (* 1946) – český fotbalista
 František Chaloupka, vícero nositelů:
 František Chaloupka (motocyklový závodník) – český motocyklový závodník (1912–1986)
 František Chaloupka (politik) – český a československý politik, poslanec za agrární stranu (1869–1951)
 František Chaloupka (skladatel) – český skladatel (* 1981)
 George (Jiří) Chaloupka – česko-australský vědec, průkopník v oblasti studia a dokumentace skalních maleb
 Jiří Chaloupka starší (1951–2012) – český žokej, bratr Václava
 Jindřich Chaloupka (* 1970) – český fotbalista
 Josef Chaloupka, vícero nositelů:
 Josef Chaloupka (dirigent) – český dirigent
 Josef Chaloupka (1898–1930) – český básník
 Karel Chaloupka (?-?) – československý motocyklový závodník 
 Karel Chaloupka (1889-1968) – akademický malíř
 Otakar Chaloupka (1935–2013) – český spisovatel
 Otto Chaloupka – český podnikatel a politik
 Pavel Chaloupka – český fotbalista
 Václav Chaloupka (* 1948) – český žokej, bratr Jiřího
 Vít Chaloupka (* 1960) – český sportovec-kulturista
 Vladimír Chaloupka (* 1976) – český fotbalista
 Vratislav Chaloupka (* 1959) – český fotbalista
 Samo Chalupka (1812–1883) – slovenský spisovatel

ženská varianta s přechýlením
 Anna Chaloupková (1899–1920) – česká kurýrka odbojové organizace Maffie

v kultuře
 Chaloupka strýčka Toma – kniha H. B. Stoweové
 Chaloupka na vršku – český loutkový animovaný televizní seriál z roku 2006
 Chaloupka na kuří nožce – v ruských pověstech a pohádkách obydlí Baby Jagy
 Pařezová chaloupka – obydlí skřítků Křemílka a Vochomůrky v Pohádkách z mechu a kapradí
 Perníková chaloupka – obydlí ježibaby v pohádce o Jeníčkovi a Mařence

Podobná příjmení 
 Chaloupek
 Chalupa (rozcestník)

Související články 
 Chaloupky

Externí odkazy 
 
 
 

Česká příjmení